Die OFC Champions League 2007/08 war die siebte Ausspielung eines ozeanischen Meister-Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball und fand vom 27. Oktober 2007 bis zum 11. Mai 2008 mit sechs Vereinen aus fünf Ländern statt. Die Mannschaften kamen aus Neuseeland, Tahiti, Vanuatu, Fidschi und von den Salomonen. Waitakere United aus Neuseeland qualifizierte sich als Titelverteidiger, weitere vier Teams über ihre Platzierungen in ihren heimischen Ligen und der sechste Teilnehmer als Sieger einer Qualifikationsrunde. Die sechs Klubs spielten in zwei Gruppen mit je drei Teams in jeweils zwei Heim- und Auswärtsspielen die Teilnehmer an den Finalspielen aus.

Waitakere United konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und qualifizierte sich für FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2008 in Japan.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 16. Juni 2007 in Neukaledonien statt.

|}
Sokattack Nikao trat nicht an.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finale 
Das Hinspiel fand am 26. April, das Rückspiel am 11. Mai 2008 statt.

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der OFC-Champions-League-Saison aufgeführt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 2007/08 auf rsssf.com (englisch)

2007/08
Fußballsaison 2007/08